Eybesfeld steht für
Schloss Eybesfeld
Siehe auch:
Conrad-Eybesfeld
Eibesfeldt